

Biografia 
Laureato in Giurisprudenza, nel 2014 ha scritto e pubblicato il suo libro d’esordio Maledetta primavera con Newton Compton, con cui è stato semifinalista al Premio Campiello ed è arrivato terzo in classifica nazionale.

Nel 2015 è uscito il suo secondo romanzo Io non sarò come voi (Sperling & Kupfer).

A maggio 2017 ha pubblicato il terzo romanzo Conta fino a dieci (Sperling & Kupfer).

È ideatore del festival letterario Firenze Libro Aperto, per la quale ha svolto il ruolo di direttore nelle edizioni 2017 e 2018. È direttore editoriale della casa editrice toscana Porto Seguro

Opere 
 Maledetta primavera, 2014 - Newton Compton Editore ISBN 9788854172593
 Io non sarò come voi, 2015 - Sperling & Kupfer ISBN 9788820057923
 Conta fino a dieci, 2017 - Sperling & Kupfer ISBN 9788820062316

Note